Denumirea de Kaloianovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Kaloianovo, un sat în comuna Kaloianovo, regiunea Plovdiv;
 Kaloianovo, un sat în comuna Sliven, regiunea Sliven.